Circumvesuviana – società che gestì dal 2001 al 2012 la ferrovia Circumvesuviana
 Ferrovia Circumvesuviana – rete ferroviaria a scartamento ridotto della Campania